Куп Југославије у фудбалу 1990/91. било је претпоследње издање југословенског фудбалског купа (укупно 43). Ово је била последња сезона у коме је куп носио назив „Куп Маршала Тита”. Такође, ово је био последњи пут да су клубови из Словеније и Хрватске учествовали у такмичењу, јер су прогласиле независност 1991. 

У финалу, сплитски Хајдук је победио Црвену звезду резултатом 1–0. 

Тадашњи играч Хајдука, Игор Штимац, при освајању трофеја рекао је: „Овај трофеј ће заувек остати са нама. Зашто? Јер се овај куп никада више неће играти.” Пехар никада није враћен Фудбалском савезу Југославије.

Прва рунда 
У следећим наведеним табелама, клубови који су означени подебљаним словима су победници утакмица, док су клубови означени косим словима клубови из нижих фудбалских лига.

Друга рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 

 Прва југословенска лига 1990/91.

Референце

Спољашње везе 

 Детаљи купа сезоне 1990/91 на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 
 Детаљи финала купа 1991. на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Фудбал у Југославији
Сезона 1990/91. у југословенском фудбалу